Переу́лок Восста́ния — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Переулок Восстания — переулок в Ангарске.
 Переулок Восстания — переулок в Зеленогорске Курортного района Санкт-Петербурга.
 Переулок Восстания — ныне не существующий переулок в Казани (слобода Восстания).
 Переулок Восстания — переулок в городе Калуге.

Украина 
 Переулок Восстания — прежнее название Конного переулка в Харькове.

См. также 
 Переулок Висунского Восстания — переулок в городе Николаеве Николаевской области Украины
 Переулок Восстания Броненосца «Потёмкин» — переулок в Виннице
 Площадь Восстания
 Улица Восстания
 Переулок Революции